Eerste klasse (1945/1946) była 43. edycją najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Belgii. W rozgrywkach brało udział 19 zespołów. Tytuł z sezonu 1943/1944 obroniła drużyna KV Mechelen.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Eerste klasse

Bibliografia 
 
 
 

1945 w piłce nożnej
1946 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Belgii